Hostěrádky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hostěrádky, Siedlungseinheit von Vranovská Ves, Okres Znojmo
 Hostěrádky-Rešov, Gemeinde im Okres Vyškov
 Malé Hostěrádky, Siedlungseinheit von Hostěrádky-Rešov, Okres Vyškov
 Velké Hostěrádky, Gemeinde im Okres Břeclav